Лопва:

 Лопва (приток Косы) — река в Юрлинском и Кудымкарском районах Пермского края.
 Лопва (приток Мечкора) — река в Кудымкарском районе Пермского края.
 Лопва (приток Язьвы) — река в Карагайском районе Пермского края.
 Лопва — деревня, Юрлинский район Пермского края.

См. также 
 Северная Лопва